

462- Magnezone

Magnezone /ˈmæɡnɘzɘʊn/, elektromos / acél típusú. Erőműveknél lehet találni. A Coronet-hegyen szintet fejlődő Magnetonok fejlődhetnek Magnezone-ná.

Támadásai:

 tükörréteg (Mirror Coat)
 akadály (Barrier)
 elektrosokk (Thundershock)
 fémzaj (Metal sound)
 szuperszonikus támadás (Supersonic)
 hangrobbanás (Sonicboom)
 villámhullám (Thunder Wave)
 szikra (Spark)
 bemérés (Lock-On)
 mágnesbomba (Magnet bomb)
 visítás (Sreech)
 kisülés (Discharge)
 tükörlövés (Mirror Shot)
 mágnesnövelés (Magnet Rise)
 pörgettyűlabda (Gyro Ball)
 energiaágyú (Zap Cannon)

Pokémon-fajok